Pedro Díaz Lobato (né en 1973), cycliste espagnol ;
 Pedro Díaz Fanjul (né en 1998), footballeur espagnol.